Unearthed může být:

 Unearthed (album, E.S. Posthumus) – album skupiny E.S. Posthumus z roku 2001
 Unearthed (album, Johnny Cash) – album Johnnyho Cashe z roku 2003
 Unearthed (film) – film Matthew Leutwylera z roku 2007